Dunkirk kan syfta på:

 Dunkirk (film) - brittisk film från 2017

Geografi

Frankrike
 Dunkirk – engelska namnet på en stad i departementet Nord, se Dunkerque

Storbritannien
 Dunkirk, Cambridgeshire - en ort i Cambridgeshire, England
 Dunkirk, Cheshire - en ort i Cheshire, England
 Dunkirk, Gloucestershire - en ort i South Gloucestershire, Gloucestershire, England
 Dunkirk, Kent - en ort i Kent, England
 Dunkirk, Norfolk - en ort i Norfolk, England
 Dunkirk, Nottinghamshire - en ort i Nottingham, Nottinghamshire, England
 Dunkirk, Staffordshire - en ort i Staffordshire, England
 Dunkirk, Wiltshire - en ort i Wiltshire (distrikt), England